Galapa bezeichnet 

 eine Stadt im kolumbianischen Departamento del Atlántico, siehe Galapa (Kolumbien)
 einen Ringabschnittswall in Solingen, siehe Ringwallanlage Galapa
 eine Gattung aus der Familie der Zitterspinnen (Pholcidae), siehe Galapa (Gattung)